Prva liga SR Јugoslavije u fudbalu (1999/2000) była 8. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Jugosławii. W rozgrywkach brało udział 21 zespołów, grając systemem kołowym. Tytułu nie obroniła drużyna Partizan Belgrad. Nowym mistrzem Jugosławii został zespół Crvena zvezda Belgrad. Tytuł króla strzelców zdobył Mateja Kežman, który w barwach klubu Partizan Belgrad strzelił 27 goli.

Zespół KF Priština wycofał się z ligi przed startem rozgrywek.

Zasady przyznawania punktów 
 Zwycięstwo: 3 punkty
 Remis: 1 punkt
 Porażka: 0 punktów

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Prva liga Srbije i Crne Gore

Bibliografia 
 

1999 w piłce nożnej
2000 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Serbii i Czarnogórze